Lebjazje (Amoer) - dorp in de Russische oblast Amoer
 Lebjazje (Kirov) - nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Kirov
 Lebjazje (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Lebjazje (Leningrad) - nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Leningrad
 Lebjazje (Nizjni Novgorod) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novgorod
 Lebjazje (Omsk) - dorp in de Russische oblast Omsk
 Lebjazje (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Lebjazje (Tambov) - dorp in de Russische oblast Tambov
 Lebjazje (Tatarije) - dorp in de Russische republiek Tatarstan
 Lebjazje (Tjoemen) - dorp in de Russische oblast Tjoemen
 Lebjazje (Toela) - dorp in de Russische oblast Toela
 Lebjazje (Wolgograd) - dorp in de Russische oblast Wolgograd